Komando může označovat:

vojenství
 komando – malá vojenská jednotka nebo jednotlivec s výcvikem pro zvláštní úkoly
 britští Commandos, první jednotka svého druhu
 vojenský povel nebo rozkaz
 velitelský útvar, štáb (např. Oberkommando der Wehrmacht)
 pracovní skupina vězňů v nacistickém koncentračním táboře
 speciální vojenský útvar pro řízení železniční dopravy

železnice
 komando (České dráhy) – organizační jednotka (pracoviště) v rámci depa kolejových vozidel, střediska oprav kolejových vozidel, krajských center osobní dopravy, jednotky vlakový doprovod osobní dopravy atd. na úrovni nižší než provozní jednotka a vyšší než provozní středisko. 

film
 Komando (film)

Reference